Ankum (Dalfsen), een dorp in de gemeente Dalfsen in de Nederlandse provincie Overijssel
Ankum (Nedersaksen), een plaats in de Duitse deelstaat Nedersaksen

Personen met de achternaam Ankum
L. van Ankum, een Nederlandse taalkundige
Hans Ankum, een Nederlands jurist en hoogleraar